O Estado (Ceará) — periódico  do estado do Ceará
O Estado do Maranhão  — periódico  do estado do Maranhão
Estado de Minas  — periódico  do estado do Minas Gerais
O Estado do Paraná  — periódico  do estado do Paraná
O Estado de S. Paulo  — periódico  do estado de São paulo

Livros
O Estado Judeu — livro de Theodor Herzl
O Estado e a Revolução — livro de Lênin

Desambiguações de jornais